Ablösung steht für:
 Ablösung (Psychologie), Prozess der Trennung von Bezugspersonen
 Ablösung von Leibeigenen im 19. Jh., siehe Ablösungsrecht (historisch)
 Ablösung im modernen Ablösungsrecht 
 Ablösung der Luftströmung von einer Oberfläche bzw. Tragfläche, siehe Grenzschichtablösung und Strömungsabriss
 Ablösung von Fresken, Restaurierungstechnik
 Gebührenablösung, Pauschalierung der Postgebühren für Behördenpost
 Kreditablösung, Übertragung eines Kredites
 Netzhautablösung beim Auge
 Wachablösung, Übergabe des Wachdienstes

Siehe auch: